Totmacher ist

 der Serienmörder Rudolf Pleil
 ein den Serienmörder Fritz Haarmann behandelnder Film, siehe Der Totmacher